Albert Trévidic (1921-2012),  militant de la langue et de la culture bretonne.
 Marc Trévidic (né en 1965), magistrat français.

Voir aussi
Trividic

Patronyme breton